Moravec (femenino Moravcová), apellido, puede referirse a:

 Hans Moravec, científico de nuevas tecnologías;
 Ivan Moravec, pianista;
 Jiří Moravec, entomólogo o herpetólogo;
 Martina Moravcová, nadadora;
o también:
 Paradoja de Moravec.